En Pologne, Biały Ług peut désigner :

 Biały Ług, village de la voïvodie de Łódź

 Biały Ług, village du powiat de Piaseczno, dans la voïvodie de Mazovie
 Biały Ług, village du powiat de Zwoleń, dans la voïvodie de Mazovie

 Biały Ług, village de la voïvodie de Podlachie

 Biały Ług, village de la voïvodie de Sainte-Croix